Əfəndilər – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Əfəndilər – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian